

Codici 
 MUO – codice aeroportuale IATA della base aerea di Mountain Home (Stati Uniti d'America)
 muo – codice ISO 639-3 della lingua nyog

Geografia 
 Muo – località delle Bocche di Cattaro (Montenegro)